JCP steht für:
 Java Community Process – ein Verfahren zur Weiterentwicklung der Programmiersprache Java
 Journal of Chemical Physics – eine physikalisch-chemische Fachzeitschrift
 Journal of Computational Physics – eine wissenschaftliche Fachzeitschrift über die numerische Behandlung physikalischer Problemstellungen
 Journal of Clinical Pathology – eine medizinische Fachzeitschrift, die sich mit dem Teilgebiet der Pathologie beschäftigt
 Juventude Comunista Portuguesa – die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Portugals

JCP